Gloriana puede referirse a:

 Gloriana, grupo de música country estadounidense;
 Gloriana, álbum debut homónimo del grupo estadounidense de música country;
 Gloriana, género de polillas perteneciente a la familia Noctuidae;
 Gloriana, una novela de 1976 de Michael Moorcock;
 Gloriana, una ópera de Benjamin Britten.
 Gloriana, uno de los sobrenombres dados a Isabel I, Reina de Inglaterra.